Els Habitatges del Congrés són un polígon d'habitatges de Barcelona inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es tracta de 2700 pisos, comerços i equipaments escolars, esportius i religiosos que conformen una petita ciutat que barreja illes tancades i obertes.

Història 
Amb motiu del XXXV Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona (1952) i des del punt de vista social, el bisbe Gregorio Modrego va promoure l'edificació de diversos polígons d'habitatges per a famílies treballadores. El més important va construir-se a Can Ros o Ca l'Armera, masia propietat de la família Ros i Ramis que va vendre 16,5 Ha de terreny de la seva finca al Patronat d'Habitatges del Congrés Eucarístic.

Va triar-se el projecte d'urbanització elaborat pels arquitectes Josep Soteras Mauri, Antoni Pineda i Carles Marqués, i l'Ajuntament aprovà el febrer de 1953 el Pla parcial d'ordenació del barri. Va realitzar-se una molt correcta urbanització, amb una àmplia avinguda central (el carrer de Felip II), diverses places, (l'eix central el formen les places del Congrés Eucarístic i del Doctor Modrego) i zones verdes i d'oci; camp de futbol (avui eliminat i convertit en jardins), pista de patinatge (tancat el seu accés per decisió dels veïns que la circumden, i actualment en un evident abandó); teatre (seu de l'Associació de Veïns), etc. En els inicis dues escoles: una de nens, tutelada pels Germans de la Salle, i la de nenes per les Teresianes. En aquests moments totes dues són mixtes.

La parròquia de Sant Pius X, que presideix la plaça del Congrés, ja estava prevista en la urbanització, però no es va construir fins més tard. El primer lliurament d'habitatges va ser realitzat l'any 1954 i la darrera illa de cases els anys 1967-68.

Referències

Enllaços externs 
 

Patrimoni monumental del districte de Sant Andreu
Edificis racionalistes de Barcelona
Edificis del districte de Sant Andreu
El Congrés i els Indians